Ра̀йковска е присъединено селище към град Троян.

История 
От 8 септември 2012 г. село Райковска е присъединено към Троян.

Население

Бележки 

Исторически села в област Ловеч
История на община Троян
Квартали на Троян